Anonimo veneziano – film italiano del 1970 diretto da Enrico Maria Salerno.
 Anonimo veneziano – album del 1970 di Stelvio Cipriani contenente la colonna sonora originale del film.
 Anonimo veneziano – singolo del 1970 di Stelvio Cipriani contenente due brani dalla colonna sonora del film. 
 Anonimo veneziano. Testo drammatico in due atti – libro e spettacolo teatrale del 1971 di Giuseppe Berto.
 Anonimo veneziano – romanzo del 1976 di Giuseppe Berto;